Escola de les Arts d'Amsterdam (del seu nom en neerlandès Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), universitat d'arts amb seu a Amsterdam, als Països Baixos
 Cambra de Comerç Alemanya a l'Estranger (del seu nom en alemany Auslandshandelskammer), cambra de comerç que facilita les relacions entre les empreses de diferents països i les alemanyes